Příjmení Mastný nese více různých osobností:

 Vincenc Mastný (1809–1873) – český podnikatel a politik
 Vojtěch Mastný (1874–1954) – československý diplomat první Československé republiky a český právník
 Jiří Mastný (1923-1972) - československý voják
 Vojtěch Mastný (historik) (* 1936) – česko-americký historik